Loi 111 peut faire référence à :

 Loi 111 (1983), une loi québécoise,
 Loi 2008-111 du , une loi française sur le pouvoir d'achat

Voir aussi 
 USBill no 111 et 1215
 Convention C111 concernant la discrimination (emploi et profession)